Trimontium – antica città romana della Tracia, oggi Plovdiv, in Bulgaria
 Trimontium – forte romano in Scozia, nei pressi dell'odierna Newstead